Jan Maas (1900-1977), coureur cycliste néerlandais.
 Jan Maas (né en 1996), coureur cycliste néerlandais.
  (1911-1962), navigateur néerlandais.